El nombre Julia Marino puede referirse a las siguientes personas:
Julia Marino, esquiadora paraguayo-estadounidense;
Julia Marino, snowboarder estadounidense.